WMU steht als Abkürzung für:

 Western Michigan University
 World Maritime University
 Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache

Abkürzung